Erik Holmberg (1908-2000), astronome suédois ;

 Erik Holmberg (1922-1998), footballeur puis entraîneur norvégien ;
 Erik Holmberg (né en 1970), chanteur suédois.